Делсен — фамилия. Известные носители:
 Делсен, Кун (род. 1900) — нидерландский футбольный тренер и футболист.
 Делсен, Хейн (1895—1954) — нидерландский футболист, в начале XX века выступал за амстердамский «Аякс».